Martinsstift bezeichnet
 das Martinsstift (Darmstadt)
 das Evangelische Stift St. Martin in Koblenz
 das Martinstift (Flensburg)
 das Martinstift (Moers)
 das Martinsstift (Quedlinburg)
 das Martinsstift (Worms)